Waynesburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Waynesburg (Ohio)
Waynesburg (Pennsylvania)